Pasig település a Fülöp-szigeteken, lakossága

Népesség

Jegyzetek

További információk 
 

A Fülöp-szigetek települései